Эней, Ойней (, ):
 Эней — в древнегреческой мифологии герой Троянской войны из царского рода дарданов.
 Эней — персонаж древнегреческой мифологии, царь Калидона.
 Эней — персонаж древнегреческой мифологии, побочный сын афинского царя Пандиона II.
 «Эней» — советский гусеничный многоцелевой тягач — тяжёлый (МТ-Т), построенный на шасси среднего и основного танка Т-64.
 «Эней» — советский и украинский велосипед.
 (1172) Эней — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.

См. также 
 Эней Газский (V в.) — христианский философ, неоплатоник.
 Эней Сильвий — мифический царь Альба-Лонги.
 Эней Тактик (IV в. до н. э.) — один из самых ранних греческих авторов, писавший об искусстве войны.